Woringen steht für:

 Woringen, eine Gemeinde im schwäbischen Landkreis Unterallgäu, Bayern

Woringen ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika von Woringen (1813–1895), deutsche Malerin
 Franz von Woringen (1804–1870), deutscher Jurist, Hochschullehrer und Dichter
 Otto von Woringen (1760–1838), deutscher Jurist und Sänger
 Paul von Woringen (1859–1928), Filmregisseur, -produzent und Drehbuchautor

Siehe auch:

 Worringen